«PopArt» () — альбом-компіляція британського поп-гурту Pet Shop Boys, на якому зібрані сингли колективу за 1985—2003 роки. У  британському хіт-параді альбом досяг вісімнадцятого місця.

Список пісень

«Pop» (1-й диск) 
 «Go West»
 «Suburbia»
 «Se A Vida E (That's The Way Life Is)»
 «What Have I Done To Deserve This?»
 «Always On My Mind»
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing»
 «Home And Dry»
 «Heart»
 «Miracles»
 «Love Comes Quickly»
 «It's A Sin»
 «Domino Dancing»
 «Before»
 «New York City Boy»
 «It's Alright»
 «Where the Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes Off You)»
 «A Red Letter Day»

«Art» (2-й диск) 
 «Left To My Own Devices»
 «I Don't Know What You Want But I Can't Give It Any More»
 «Flamboyant»
 «Being Boring»
 «Can You Forgive Her?»
 «West End Girls»
 «I Get Along»
 «So Hard»
 «Rent»
 «Jealousy»
 «DJ Culture»
 «You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk»
 «Liberation»
 « Paninaro '95»
 «Opportunities (Let's Make Lots Of Money)»
 «Yesterday, When I Was Mad»
 «Single-Bilingual»
 «Somewhere»

«Mix» (3-й диск) 
третій диск (ремикси різних років) вийшов тільки в складі лімітованого видання альбому.
 «Can You Forgive Her?» (Rollo Remix)
 «So Hard» (David Morales Red Zone Mix)
 «What Have I Done to Deserve This?» (Shep Pettibone Mix)
 «West End Girls» (Sasha Mix)
 «Miserablism» (Moby Electro Mix)
 «Before» (Danny Tenaglia Classic Paradise Mix)
 «I Don't Know What You Want but I Can't Give It Any More» (Peter Rauhoffer New York Mix)
 «New York City Boy» (Lange Mix)
 «Young Offender» (Jam & Spoon Trip-o-matic Fairy Tale Mix)
 «Love Comes Quickly» (Blank and Jones Mix)

Посилання 
All Music Guide огляд

Музичні альбоми 2003
Альбоми Pet Shop Boys
Альбоми Parlophone